Вражићи могу бити:

 Вражићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Вражићи (Челић), насеље у општини Челић, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Вражић